Josep Maria Claret i Huch (1914-1962), poeta berguedà
 Josep Maria Claret i Rubira, arquitecte català nascut a Girona